Эль-Росарио ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Тенерифе. Занимает площадь 39,42 км². Население 17417 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web Municipal

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе